Nowhere Man peut désigner :
 Nowhere Man, une chanson des Beatles ;
 Nowhere Man, EP des Beatles sur lequel figure la chanson du même nom ;
 Nowhere Man, le titre original de la série télévisée L'Homme de nulle part.
 Nowhere Man (film, 2005) est un film américain réalisé par Tim McCann, sorti en 2005 au cinéma.
 Nowhere Man (film, 2008) est un film belge réalisé par Patrice Toye, sorti en 2008 au cinéma.